Die Landesliga Südbaden 1948/49 war die vierte Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Fußball in Südbaden nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie war eine Ebene unterhalb der Oberliga Südwest angesiedelt, die bis 1950 auch Südbaden abdeckte. Neulinge in der Liga waren in dieser Saison der SV Kuppenheim, der FV St. Georgen und der FC Blau-Weiß Freiburg.

Südbadischer Meister 1949 wurden die Sportfreunde Lahr, die zusammen mit dem Tabellenzweiten SV Kuppenheim in die Oberliga Südwest aufstiegen. Der VfR Engen stieg als einziger Verein ab.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 
 Tabelle der Landesliga Südbaden 1948/49 auf f-archiv.de
 Deutscher Sportclub für Fußballstatistiken: Oberliga Südwest, Gruppe Süd 1946–1950

1948
Fußballsaison 1948/49